Toponímia:
 Las Arenas  o plaça de toros de les Arenes 
 Arenas (Màlaga), municipi d'Andalusia, a la província de Màlaga
 Arenas de Iguña, municipi de la Comunitat Autònoma de Cantàbria
 Arenas del Rey, municipi andalús al centre-sud de la comarca de Alhama (província de Granada)
 Arenas de San Juan, municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Arenas de San Pedro, municipi de la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó, cap de partit judicial i capital de la comarca
 Casa Arenas (Vilanova i la Geltrú), edifici de Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
 Cine Arenas (Barcelona)
 Biografies:
 Alfonso Arenas Ferriz (Villena, 1947), polític socialista valencià, senador i diputat a les Corts Valencianes 
 Albert Arenas i Ovejero (Girona, 1996), pilot de motociclisme català que ha estat Campió del món en la categoria de Moto3 el 2020
 Carme Arenas i Noguera (Granollers, 1954), escriptora, traductora i editora catalana
 Gemma Arenas Alcázar (Ciudad Real, 1979), atleta espanyola corredora de marató i de curses de muntanya de llarga distància
 Gilbert Arenas (Tampa, Florida, 1982), jugador de bàsquet estatunidenc que milita als Orlando Magic de l'NBA 
 Jaume Arenas i Clavell (Mataró, 1918 – 1983), pintor català
 Jaume Arenas i Mauri (Argentona, 1925 - 2014), activista cultural català
 Javier Arenas Bocanegra (Sevilla, 1957), polític andalús, diverses vegades ministre
 Joaquim Arenas i Sampera (Mataró, 1938), mestre i pedagog, considerat com uns dels artífexs de l'Escola Catalana 
 Jordi Arenas i Clavell (Mataró, 1920 - 1998), dibuixant, pintor, escultor català 
 Lucía Arenas (Benigànim, 1977), escriptora de literatura infantil i juvenil
 Manuel Pérez Martínez ("Arenas") (Melilla, 1944), Secretari General del Partit Comunista d'Espanya (reconstituït) des del 1975
 Rafael Arenas García (Vegarrozadas, 1967), jurista i escriptor espanyol
 Reinaldo Arenas (Aguas Claras, 1943 - Nova York, 1990), novel·lista, dramaturg i poeta cubà, dissident anti-castrista 
 Miscel·lania:

 Arenas Club de Getxoclub de futbol basc del barri de las Arenas de la ciutat de Getxo, a Biscaia